Austria:
 Spitz – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-land

Inne;
 Spitz – japoński zespół muzyczny
 Spitz – znamię

Osoby:
 Dan Spitz – amerykański gitarzysta
 Mark Spitz – amerykański pływak
 Sabine Spitz – niemiecka kolarka
 Vivien Spitz – amerykańska dziennikarka

Zobacz też:
 Stade Georges Spitz
 Wagenstein Spitz